Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Żybura – polski inżynier
 Robert Żybura – polski malarz